British Open steht für:

 British Open (Dance Championships), Tanzwettbewerb
 British Open (Snooker), Snookerturnier
 British Open (Springreitmeisterschaften), Meisterschaften der britischen Springreiter
 British Open Squash Championships, Squashturnier
 The Open Championship, Golfturnier
 Women’s British Open, Damengolfturnier